Alfa Romeo 158 – automobile da competizione del 1938, popolarmente denominata "Alfetta"
 Alfa Romeo 159 – automobile da competizione del 1950, popolarmente denominata "Alfetta"
 Alfa Romeo Alfetta – automobile berlina prodotta dal 1972 al 1984
 Alfa Romeo Alfetta GT – automobile coupé prodotta dal 1974 al 1987